Gretschel ist der Name von 

 Heinrich Friedrich Gretschel (1830–1892), deutscher Mathematiker
 Karl Christian Kanis Gretschel (1803–1848), deutscher Jurist und Historiker